Balgo peut faire référence à :
 Balgo, une communauté aborigène en Australie-Occidentale,
au Burkina Faso :
 Balgo, une commune du département de Baskouré,
 Balgo-Zaocé, une commune du département de Gounghin,
 Balgo, une commune du département de Yargo,

Homonymie de toponyme